{{Ficha de noble
|nombre = Adán Casimiro
|epígrafe = El príncipe Adán Casimiro por Marie-Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun
|nombre completo =  (en polaco) Adam Kazimierz Joachim Ambroży Marek
|coronación = 
|otros títulos =  Duque de Klewań y Żukowo
|imagen = Adam Kazimierz Czartoryski - Élisabeth Vigée-Lebrun.jpg
|fecha de nacimiento = 
|lugar de nacimiento = Gdansk, Reino de Polonia
|fecha de defunción = 
|lugar de defunción = Sieniawa, Reino de Polonia
|lugar de entierro = Basílica de la Santa Cruz de Varsovia
|consorte = Condesa Izabela von Fleming
|descendencia = Ver matrimonio y descendencia
|casa real = Czartoryzki
|padre = Augusto Alexander, príncipe Czartoryski, voivoda del Voivodato de los Rutetos
|madre = Condesa Maria Sofía Sieniawska
|escudo = POL COA Czartoryski.svg
|título = Príncipe Czartoryzki
|}}
El príncipe Adam Kazimierz Czartoryski (1 de diciembre de 1734 - 19 de marzo de 1823) fue un crítico literario y teatral, escritor, político y noble polaco, miembro de la casa Czartoryski descendiente de la familia reinante del Gran Ducado de Lituania.

 Biografía 
Fue el hijo del príncipe August Aleksander Czartoryski, voivoda del Voivodato de los Rutenianos, y de Maria Zofia Sieniawska.

Miembro de la poderosa unión informal de las familias Czartoryski, Potocki y Poniatowski, (llamada la "Familia" por los aristócratas polacos), en 1763 renunció a ser candidato a la corona polaca para dejar libre el camino a su aliado Estanislao II Poniatowski, y se dedicó a solventar las artes. Se convirtió en un líder del Partido Patriota y fue cofundador de la Comisión de Polonia de Educación Nacional. Junto con su esposa creó, en el Palacio Czartoryski de Puławy, un gran centro de la vida intelectual y política polaca.

A partir del 1758 se desempeñó como starost (gobernador) general de Podolia. Fundador del diario "Pequeño Monitor", en 1765 cofundó el diario "Monitor", el periódico principal del Iluminismo polaco. En 1768 se convirtió en el comandante de la Escuela de Caballería (cuerpo de cadetes). Entre 1788 y 1792 fue diputado por Lublin en el histórico "Sejm de Cuatro Años". Aunque creía en la preservación de los derechos de la aristocracia, apoyó la Constitución del 3 de mayo de 1791, y rechazó unirse a la Confederación de Targowica, creada por sus colegas de la nobleza para oponerse a dicha constitución.
	
Fue mariscal del Sejm del 7 de mayo al 23 de junio de 1764, y del Sejm Extraordinario del 26 de junio al 28 de junio de 1812, en Varsovia, ya cuando operaba el efímero Gran Ducado de Varsovia, al cual prestó apoyo en su ancianidad. De esta manera de convirtió en Mariscal de la Confederación General del Reino de Polonia. Cuando las tropas rusas recuperaron Polonia en febrero de 1813, se exilió a la provincia polaca de Galitzia, entonces bajo dominio de Austria, donde murió tras diez años de destierro.

 Matrimonio y descendencia 

Se casó con su prima la condesa Izabela von Fleming el 18 de noviembre de 1761, en Wołczyn, Polonia. El matrimonio tuvo seis hijos:

 Princesa Teresa (1765-1780); fallecida a consecuencia de un incendio. 

 María Ana (1768-1854), casada con el duque Luis de Wurtemberg (1756-1817).

 Adán Jorge, príncipe Czartoryski (1770-1861), casado con la princesa princesa Anna Zofia Sapieha (1799-1864).

 Príncipe Konstanty Adam (1773-1860). casado en primer lugar con la princesa Aniela Radziwill (1781-1808), y en segundas nupcias con la condesa María Dzierżanowska (1790-1842).

 Princesa Zofia (1778-1837), casada con el conde Stanisław Kostka Zamoyski (1775-1856).
 Gabriella (1780), murió a los cinco días.

 Trabajos 
 Panna na wydaniu (1771).
 Katechizm kadecki (1774).
 Kawa (1779).
 Myśli o pismach polskich'' (1810).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Masones de Polonia
Escritores de Polonia del siglo XVIII
Candidatos para el trono electivo de Polonia
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Caballeros de la Orden de San Andrés
Caballeros de la Orden del Águila Blanca
Caballeros de la Orden de San Estanislao
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Hispanistas de Polonia
Nacidos en Gdansk
Políticos de Gdansk